

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Olszownica – część wsi Gardzienice-Kolonia w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Ciepielów
 Olszownica – część wsi Ociesęki w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Raków
 Olszownica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice